Heilig Hartkathedraal (Chiang Mai)
 Heilig Hartkathedraal (Gaoua)
 Heilig Hartkathedraal (Harbin)
 Heilig Hartkathedraal (Rochester)
 Heilig Hartkathedraal (Sarajevo)

Heilig Hart